Ropuchowate, ropuchy właściwe (Bufonidae) – rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych (Anura).

Zasięg występowania 
Ropuchowate to zwierzęta kosmopolityczne (w stanie naturalnym nie występują tylko w Australii, na Madagaskarze i w regionach oceanicznych), jednak największa ich liczba żyje w krajach o ciepłym lub umiarkowanym klimacie. Jako gatunki introdukowane, w tym bardzo uciążliwe gatunki inwazyjne, zostały szeroko rozprzestrzenione, w tym także na ww. Madagaskar i Australię.

Charakterystyka 
Są to zwierzęta o różnej wielkości ciała (do 25 cm). Charakterystycznymi cechami budowy ich ciała są: krępa, zwarta sylwetka, rozszerzona w odcinku tułowiowym, i krótkie kończyny tylne. W szczęce górnej i żuchwie brak zębów. W szkielecie brak żeber. Na skórze występują modzele. Język wąski, duży, nieprzyrośnięty z tyłu. Mają ucho środkowe i błony bębenkowe. Samce ropuch mają narządy Biddera. Ropuchy są mięsożerne.

W skórze ropuch występują gruczoły jadowe, będące biernym i jedynym właściwie ich sposobem obrony przed drapieżnikami, ropuchy bowiem to zwierzęta powolne i ociężałe, nie potrafią uciec drapieżnikom. Dzięki tym gruczołom jadowym można odróżnić je od żab. Szczególnie duże skupisko tych gruczołów występuje na głowie, nad oczami, tworząc tzw. gruczoły przyuszne.

Podział systematyczny 
Do rodziny tej należy kilkaset gatunków klasyfikowanych w ponad 30 rodzajach:

oraz taksony o niepewnej pozycji taksonomicznej:
 „Bufo” hadramautinus 
 „Bufo” scorteccii

Systematyka 
Poniższy kladogram za Van Bocxlaer et al, zmodyfikowany przedstawia pokrewieństwo rodziny z innymi taksonami płazów.

Poniższy kladogram za Van Bocxlaer et al, zmodyfikowany i uproszczony (pominięto pokrewieństwa pomiędzy gatunkami w obrębie rodzajów) prezentuje poglądy autora na pokrewieństwo pomiędzy kladami ropuchowatych.

Ochrona 
Ropuchy występujące w Polsce (ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufotes viridis) i ropucha paskówka (Epidalea calamita)) objęte są ścisłą ochroną.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia